Netanya (, letteralmente "Dio ha dato") è una città israeliana nel Distretto Centrale ed è la capitale della circostante pianura di Sharon. Si trova a 30 km a nord di Tel Aviv, e 56 km a sud di Haifa, tra il Nahal Poleg e l'Istituto Wingate a sud e il torrente "Avichail" a nord. Netanya è stata chiamata così in onore di Nathan Straus, un importante mercante e filantropo ebreo americano all'inizio del XX secolo, co-proprietario dei grandi magazzini Macy's.

I suoi 14 chilometri di spiagge hanno reso la città una popolare località turistica. Nel 2019, aveva una popolazione di  abitanti, rendendola la settima città più grande di Israele. Altre  persone vivono nei consigli locali e regionali entro 10 chilometri da Netanya, che funge da loro centro regionale. Il sindaco della città è Miriam Feirberg.

Amministrazione

Gemellaggi 
Netanya è gemellata con le seguenti città:

Sport

Calcio 
La squadra principale della città è il Moadon Kaduregel Maccabi Netanya.

Altri progetti

Collegamenti esterni